10 Things I Hate About You steht für:
 10 Dinge, die ich an Dir hasse, US-amerikanischer Film (1999)
 10 Dinge, die ich an dir hasse (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2009–2010)